Carrizo puede referirse a:

Toponimia

En España 
 Carrizo de la Ribera, municipio de la provincia de León.
 Villanueva de Carrizo, localidad del municipio anterior.
 O Carrizo (Palas de Rei), lugar del concello de Palas de Rei, provincia de Lugo.
 O Carrizo (Vilalba), lugar del concello de Vilalba, provincia de Lugo.

En México 
 El Carrizo, poblado del estado de Sinaloa.

Botánica 
Se llama carrizo a cualquiera de varias plantas gramíneas y de otras familias con tallos largos (principalmente las que se crían cerca del agua), entre las que se encuentran:
 Ammophila arenaria.
 Ampelodesmos mauritanicus.
 Arundo donax.
 Chaerophyllum hirsutum.
 Conium maculatum.
 Cynodon dactylon.
 Elytrigia repens.
 Ferula communis.
 Festuca ovina.
 Holcus lanatus.
 Imperata cylindrica.
 Phragmites australis.
 Saccharum ravennae.
 Schoenoplectus lacustris.
 Typha latifolia.

Personas de Argentina 
 Amadeo Carrizo (1926-2020), guardameta internacional.
 Antonio Carrizo (1926-2016), periodista, locutor y animador.
 Caramelito Carrizo (n.1973), modelo, actriz y presentadora.
 Federico Carrizo (n.1991), mediocampista.
 Juan Pablo Carrizo (n.1984), guardameta internacional.
 Martín Carrizo (n.1972), baterista, ingeniero de sonido y productor musical.

Otras acepciones 
 Nombre dado a la pajilla en Panamá.

Enlaces externos